Zaborowice (gromada w powiecie górowskim)
 Zaborowice (gromada w powiecie koneckim)